Плей-оф Золотого кубку КОНКАКАФ 2017 розпочався з 1/4 фіналу 19 липня 2017 і завершився 26 липня 2017 фіналом на стадіоні «Леві Стедіум» у Санта-Кларі.

Команди

Сітка плей-оф

Чвертьфінали

Коста-Рика — Панама

США — Сальвадор

Ямайка — Канада

Мексика — Гондурас

Півфінали

Коста-Рика — США

Мексика — Ямайка

Фінал

Примітки

Посилання 
  

Золотий кубок КОНКАКАФ 2017